La Coppa d'Ucraina di pallavolo maschile è un trofeo nazionale ucraino, organizzato dalla Federazione pallavolistica dell'Ucraina.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni 

Coppa d'Ucraina (pallavolo maschile)